Цепион (Caepio) е име на:

 Когномен на фамилията Сервилии
 Гней Сервилий Цепион, 4 консула от 253, 203, 169, 141 пр.н.е.
 Квинт Сервилий Цепион (консул 140 пр.н.е.), няколко консула и др.
 Сервилия Цепиона, майка на Марк Юний Брут
 Марк Юний Брут Цепион (Брут); убиецът на Гай Юлий Цезар на 15 март 44 пр.н.е.